Hardflip (skateboardtruc), een skateboardtruc
 Hardflip (film), een film uit 2012